Michelle Göbel (ur. 18 lutego 2004) – niemiecka skoczkini narciarska, reprezentantka klubu SC Willingen. Medalistka mistrzostw świata juniorów.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Göbel na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Göbel na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Starty M. Göbel na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieckie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2004